

Geografia 
 Brasile
 Cortês, comune brasiliano
 Filippine
 Cortes, municipalità della Provincia di Bohol
 Cortes, municipalità della Provincia di Surigao del Sur
 Honduras
 Dipartimento di Cortés 
 Spagna
 Cortes, comune spagnolo
 Cortes de Aragón, comune spagnolo
 Cortes de Pallás, comune spagnolo
 Corte de Peleas, comune spagnolo
 Cortes de Arenoso, comune spagnolo
 Cortes de Baza, comune spagnolo
 Cortes de la Frontera, comune spagnolo
 Cortes y Graena, comune spagnolo

Politica 
 Cortes Gerais – primo parlamento portoghese moderno, creato nel 1820
 Cortes de Castilla – parlamento del Regno di Castiglia e León
 Cortes di Aragona – (Cortes generales de Aragón) parlamento del Regno d'Aragona
 Cortes del Portogallo – organo assembleare consultivo portoghese di origine medievale rappresentante i tre Stati
 Cortes della Spagna – organo assembleare consultivo spagnolo di origine medievale
 Cortes di Cadice – parlamento spagnolo dal 1810 al 1814
 Cortes del Trienio parlamento spagnolo dal 1820 al 1823
 Cortes del Sessennio democratico – parlamento spagnolo dal 1868 al 1874
 Cortes de la Restauración – parlamento spagnolo dal 1876 al 1923
 Cortes de la Segunda República – parlamento spagnolo dal 1931 al 1939
 Cortes Españolas – parlamento spagnolo durante il Franchismo e la Transizione spagnola (1942-1977)
 Cortes Generales – parlamento spagnolo secondo la Costituzione della Spagna, entrata in vigore nel 1978

Persone
 Alfonso Cortés, poeta nicaraguense
 Hernán Cortés, condottiero spagnolo
 Joaquín Cortés, ballerino spagnolo
 Juan Donoso Cortés, scrittore e politico cattolico spagnolo

Pagine correlate 
 Martín Cortés